Zoderer ist der Familienname folgender Personen:
 Beat Zoderer (* 1955), Schweizer Künstler
 Joseph Zoderer, Pseudonyme Franz Arthur, Rainer Son, Valentin Tichtl, Joseph Valentin (1935–2022), Südtiroler Schriftsteller